Egidio Colonna di Sciarra, III principe di Carbognano – nobile italiano
 Francesco Colonna di Sciarra, I principe di Carbognano – nobile italiano
 Francesco Colonna di Sciarra, IV principe di Carbognano – nobile italiano
 Girolamo Colonna di Sciarra – cardinale italiano
 Giulio Cesare Colonna di Sciarra, II principe di Carbognano – nobile italiano
 Giulio Cesare Colonna di Sciarra, V principe di Carbognano – principe e possidente italiano
 Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, VII principe di Carbognano – nobile italiano
 Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, VIII principe di Carbognano – politico, imprenditore ed editore italiano
 Prospero Colonna di Sciarra – cardinale italiano
 Urbano Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra – attore italiano
 Urbano Barberini Colonna di Sciarra, VI principe di Carbognano – nobile italiano